Mort ou vif peut désigner :
 Mort ou vif, film français réalisé par Jean Tedesco, sorti en 1948 ;
 Mort ou vif (), film américain réalisé par Gary Sherman en 1987 ;
 Mort ou vif (The Quick and the Dead), film américain réalisé par Sam Raimi en 1995 ;
 Mort ou vif (ルパン三世 Dead or Alive - Rupan Sansei : Dead or Alive), film d'animation japonais de la série des  réalisé par Monkey Punch en 1996 ;
 Mort ou vif (), un techno-thriller de l'écrivain américain Tom Clancy paru en 2010 ;
 Mort ou vif, un jeu de société.

Voir aussi

Films 
 Charles mort ou vif, film suisse réalisé par Alain Tanner en 1969
 La Légende de Zatoichi : Mort ou vif (Zatôichi senryô-kubi), film japonais réalisé par Kazuo Ikehiro en 1964
 Wanted recherché mort ou vif (Most Wanted), film américain réalisé par David Hogan en 1997

Livres 
 Tibet mort ou vif, livre de Pierre-Antoine Donnet publié en 1990

Expression courante
Homonymie de titre

en:Dead or alive